Центра́льная ли́ния может означать:

Транспорт 
 Центральная линия — линия Лондонского метрополитена.
 Центральная линия — первая линия Казанского метрополитена.
 Центральная линия — линия трамвая в Сиэтле, США.

Другое 
 Центральная линия — геометрический термин.